Le elezioni legislative in Francia del 2017 nelle 577 circoscrizioni dell'Assemblea nazionale hanno visto i seguenti risultati.

Riepilogo
Riepilogo dei seggi per «nuance» e per partito. Agli effetti dei risultati elettorali, la «nuance» è ascritta dal ministero dell'interno a ciascuno dei candidati.

Risultati

Collegamenti esterni

2017
Liste di politici francesi